IBU může označovat:
 Mezinárodní biatlonová unie (Internationale Biathlon Union)
 Ibu – aktivní stratovulkán v Indonésii
 Mezinárodní vysílací unie (International Broadcasting Union) – mezinárodní organizace v letech 1925–1950, nahrazena Evropskou vysílací unií (EBU) a IRTO
 IBU (pivo) – mezinárodní jednotka hořkosti (International Bittering Unit)
 Ibu- – prefix různých léčiv na bázi ibuprofenu